71 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego (ros. 71-я пех. дивизия.) - rezerwowa dywizja piechoty Imperium Rosyjskiego, okresu działań zbrojnych I wojny światowej.

Powstała z 34 Dywizji Piechoty z Jekaterynosławia (7 Korpus Armijny, 8 Armia).

Skład
 281 Nowomoskiewski Pułk Piechoty
 282 Aleksandryjski Pułk Piechoty
 283 Pawłogradzki Pułk Piechoty
 284 Wengierowski Pułk Piechoty

Bibliografia
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Rezerwowe dywizje piechoty Imperium Rosyjskiego